kiwi's, een orde van Nieuw-Zeelandse loopvogels
 kiwi (fruit), ook wel Chinese kruisbes of Actinidia chinensis
 Kiwi (merk), een van oorsprong Australisch merk schoensmeer
 Kiwi (Harry Styles), een nummer van de Britse zanger Harry Styles
 bijnaam voor een inwoner van Nieuw-Zeeland 
 Kiwi-cup, merknaam en hulpmiddel bij menselijke bevalling. Zie vacuümextractor